Alpa — швейцарская компания, производящая фототехнику;
 Alpa — название яхты его величества короля Бельгии Альберта II;
 '''ALPA — Международная ассоциация пилотов;